Кимхэ ( кимхэ-си, «город Кимхэ»), Кимхэ́-си — город в провинции Кёнсан-Намдо, Республика Корея. Кимхэ является родным городом клана Кимов, аристократической линии, ведущей своё начало от правящей элиты раннекорейского государства Кымгван Кая. Город известен своими историческими достопримечательностями раннекорейских государств Пёнхан и Кымгван Кая.

История 
История Кимхэ начинается с образования племенных союзов Кая на его современной территории. В 542 году Кая была захвачена государством Силла, и на территории Кимхэ возник уезд Кымгван. В 756 году Кымгван был переименован в Кимхэ (Кимхэ Согён). Во время династии Корё в 971 году Кимхэ получил статус бу. Почти через тысячу лет, на закате правления династии Чосон Кимхэ получил статус уезда (кун). Статус города (си) был получен 10 мая 1995 года.

География 
Кимхэ находится на юго-востоке Корейского полуострова. На востоке и юго-востоке граничит с Пусаном и Янсаном, на западе — с Чханвоном, на севере — с Миряном. Ландшафт гористый на западе и относительно равнинный на востоке.

Административное деление 
Кимхэ административно делится на 1 ып, 7 мёнов и 9 тонов (донов):

Туризм и достопримечательности 
 Национальный музей Кимхэ. Экспозиция посвящена в основном наследию корейского протогосударства Кая.
 Астрономическая обсерватория Кимхэ. Расположена на горе Пунсонсан. Общая площадь комплекса — около 7 тыс. м². Обсерватория открыта для посещения туристами.
 Дом-музей бывшего президента Южной Кореи Но Мухёна. Расположен в местечке Понсанни.
 Культурный фестиваль Кая, посвящённый культурному и фольклорному наследию древнего племенного союза Кая.
 Могила короля Суро
 Могила королевы Хо
 Холм Куджибон
 Археологические памятники в Понхвандоне
 Крепость Пунсансон
 Буддийский монастырь Ынхаса
 Северные ворота Кимхэыпсона
 Темастический парк истории Кая
 Конфуцианская школа Кимхэхянгё
 Могильные курганы в Тэсондоне

Символы 
Как и остальные города и уезды Южной Кореи, Кимхэ имеет ряд символов:
 Дерево: гингко.
 Цветок: цветок сливы.
 Птица: сорока.
 Маскот: черепашка Хэдон, персонаж мифов о древнем королевстве Карак.

Города-побратимы 
Кимхэ имеет ряд городов-побратимов:

  Мунаката, префектура Фукуока, Япония (1992)
  Бьенхоа, провинция Донгнай, Вьетнам (1996)
  Сейлем, штат Орегон, США (1997)
  , штат Вашингтон, США
  Лайси, провинция Шаньдун, Китай (1997)
  Уси, провинция Цзянсу, Китай (2005)
  Айодхья, штат Уттар-Прадеш, Индия (2000)

См. также 
 Города Южной Кореи
 Кимы из Кимхэ

Примечания

Ссылки 
 
 Страница города в вики-энциклопедии Galbijim 
 Фестиваль культуры Карак 

Города Республики Корея
Кёнсан-Намдо